Achille-Nicolas Isnard – economista e ingegnere francese
 Francis Isnard – calciatore francese
 Guylaine Isnard – ex cestista francese
 Reinildo Isnard Mandava – calciatore mozambicano